Stati Uniti d'America
Lost Creek – census-designated place della Contea di Travis, Texas
Lost Creek – città della Contea di Harrison, Virginia Occidentale